Blaylock est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 James Blaylock (1950-), auteur américain de fantasy ;
 Mookie Blaylock (1967-), basketteur américain.

Patronyme anglais